Ez a lista az A szekta (Cult) című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat 1. évad után végleg befejeződött 2013. július 12-én. Magyarországon a sorozatot a Viasat6 sugározta.

Évados áttekintés

Első évad (2013) 

Televíziós sorozatok epizódlistái